Ста́рая:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Старая — деревня в Мядельском районе Минской области.

Россия 
 Старая — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Старая — деревня в Андреапольском районе Тверской области.
 Старая — деревня в Сямженском районе Вологодской области.
 Старая — деревня в Боровском районе Калужской области.
 Старая — деревня в Воскресенском районе Московской области.
 Старая — деревня в Новосёловском районе Красноярского края России.
 Старая — деревня во Всеволожском районе Ленинградской области.
 Старая — деревня в Орехово-Зуевском районе Московской области.
 Старая — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области.

Реки 
 Старая — река в России, приток Вычегды, протекает в Архангельской области.
 Старая — река в России, приток Тыпыла, протекает в Пермском крае, Свердловской области.

См. также 
 Старая Деревня
 Старый
 Старое
 «Старая, старая сказка» — музыкальный фильм.